Sergio Vázquez ist der Name folgender Personen:

* Sergio Vázquez (Fußballspieler), mexikanischer Fußballspieler 
 Sergio Fabián Vázquez (* 1965), argentinischer Fußballspieler 
 Sergio Marcelo Vázquez (* 1972), uruguayischer Fußballspieler